Babin se poate referi la:

 Babin, Chelmenți, sat reședință de comună în raionul Chelmenți din regiunea Cernăuți, Ucraina
 Babîn, Vinnița, sat în raionul Vijnița din regiunea Cernăuți, Ucraina
 Babin, Zastavna, sat reședință de comună în raionul Zastavna din regiunea Cernăuți, Ucraina